André Lefèvre kan syfta på:

* André Lefèvre (1717–1768), fransk medarbetare i encyklopedien
 André Lefèvre (1834–1946), fransk författare
 André Lefèvre (1869–1929), fransk politiker

Se även 
 André Lefèbvre (1894-1964), fransk bilingenjör